Jméno a příjmení Jan Rak má více nositelů:

 Jan-Matěj Rak (* 1977) – český kytarista, syn Štěpána Raka
 Jan Rak (1457/1460–1520) – humanistický básník z Dolní Lužice
 Jan Rak (překladatel) (1920–???) – odborný asistent dějin literatury na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a překladatel z dánštiny a němčiny
 Jan Rak (fyzik) (* 1962) – český fyzik